Kerim est un prénom masculin ou un nom de famille turc. Il est porté notamment par :

Prénom 
 Kerim Chatty, suédois suspecté d'une tentative de détournement d'avion en 2002
 Kerim Frei (1993-), footballeur turco-suisse
 Kerim Kerimov, scientifique azéri
 Kerim Pasha, commandeur ottoman
 Kerim Tekin (1975-1998), chanteur de pop turque
 Kerim Zengin (1985-), footballeur turc
 Kerim Vergazov, pianiste russe

Patronyme 

 Srgjan Kerim (1948-), ancien président macédonien de l'assemblée générale des Nations unies
 Tijani ould Kerim, enseignant mauritanien et diplomate
 Usin Kerim, poète romani

Prénom turc
Prénom masculin